Антонио Конте () — имя двух итальянских спортсменов:
 Конте, Антонио (род. 1969) — футболист и тренер.
 Конте, Антонио (1867—1953) — фехтовальщик.